Пять рублей могут означать:

 Пять рублей — номинал денежных знаков в царской России и СССР.
 Пять рублей 1755 года — пробная золотая монета Российской империи номиналом в 5 рублей, отчеканенная в 1755 году при правлении Елизаветы Петровны.
 Пять рублей Петра III — золотая монета Российской империи регулярного чекана номиналом в номиналом 5 рублей, отчеканенная в 1762 году при правлении Петра III.
 Пять рублей Николая I — золотая монета Российской империи регулярного чекана номиналом в 5 рублей, чеканившаяся с 1826 по 1855 год при правлении Николая I.
 Пять рублей — банкнота в Республике Беларусь.